Реве́ст-дю-Бйон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південний схід від Парижа, 90 км на північ від Марселя, 55 км на захід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 232 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 509,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ревест-дю-Бйон на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Ревест-дю-Бйон
 [ Розташування муніципалітету Ревест-дю-Бйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу